Бужо́р Вале́рий Гео́ргиевич (; род. 4 марта 1958, с. София, Дрокиевский район, Молдавская ССР, СССР) — доктор права, профессор, президент Независимой Криминологической Ассоциации Республики Молдова, ректор Института уголовного права и прикладной Криминологии (Молдавский криминологический институт). Имеет звание Doctor Honoris causa Волгоградской Академии МВД России. Награждён медалями «За безупречную службу в МВД» I,II,III ст.,золотой медалью «За заслуги в образовании» (2008).

Биография 
Родился 4 марта 1958 года в селе София Дрокиевского района Молдавской ССР. Родители, Анна и Георгий были простыми крестьянами, всю свою жизнь проработавшие в колхозе. Учился в восьмилетней школе затем в средней школе того же села.

В школе занимался общественной работой и спортом: играл в футбол и гандбол, был разрядником по легкой атлетике и выступал на соревнованиях по вольной борьбе. Был призёром республиканских соревнований по вольной борьбе СО Трудовые резервы (1975 г.).

С детства хотел стать юристом. Но, так как в то время для поступления на юрфак был необходим трудовой стаж или служба в армии, решил приобрести рабочую специальность. Поэтому, в 1975 году после окончания средней школы, поступил на учёбу в Кишинёвское техническое училище № 1, которую окончил с отличием в 1976 году.

После окончания училища и до призыва на действительную военную службу, (июль — октябрь 1976 года) работал токарем на Кишиневском заводе Виброприбор.
Служил в Тбилиси, в учебном подразделении в котором готовили санитарных инструкторов для Закавказского военного округа.

В январе 1979 поступил на работу в органы внутренних дел. Служил милиционером в Оперативном дивизионе, затем в Кишиневском батальоне патрульно-постовой службы. В том же году поступил на учёбу в Высшую следственную школу МВД СССР (Волгоград). ВСШ МВД СССР считалась в то время одним из элитарных учебных заведений системы МВД.
В период учёбы, принимал участие в охране общественного порядка и безопасности на ХХ Летних Олимпийских играх в Москве. Награждён грамотой Министра Внутренних дел СССР.

После окончания, в 1983 году, ВСШ МВД СССР занимал должность начальника методического кабинета кафедры криминалистики в той же школе.

С 1984 по 1987 года — на освобожденной комсомольской работе: заместитель секретаря комитета ВЛКСМ по работе с иностранными учащимися, затем секретарь комитета ВЛКСМ Высшей следственной школы. По совместительству занимал должность преподавателя кафедры Криминологии и профилактики преступлений.
В 1985 и 1986 г.г. принимал участие, в составе сводной группы ВСШ МВД СССР, в охране общественного порядка на Играх доброй воли и Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Награждён почетным Знаком ЦК ВЛКСМ За активное участие в подготовке и проведении XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Знаком МВД СССР За отличную службу в МВД.

В 1987 году перешел на преподавательскую работу, а в 1988 году поступил в очную адъюнктуру при Академии МВД СССР, на факультете подготовки научно-педагогических кадров.
В период учёбы в Академии принимал участие в работе различных аналитических групп, в том числе: по разработке мер борьбы с организованной преступностью, рекомендаций в государственную программу предупреждения насильственной преступности, Закона о милиции и др.
Учувствовал, в работе Всесоюзного криминологического семинара в период с 1985 по 1991 гг.

В 1991 году завершил полный курс аспирантской подготовки при Академии МВД СССР и получил квалификацию юриста-исследователя.

Диссертацию по специальности 12.00.08. защитил в 1992 году в Академии МВД России по теме: Криминологическая характеристика и предупреждение групповых форм тяжкой насильственной преступности.

С 1 октября 1991 года по октябрь 1999 года работал в , где занимал должности:

 преподавателя кафедры уголовного права и криминологии (1991—1992),
 старшего преподавателя той же кафедры (1993),
 начальника научно исследовательского и редакционно-издательского отдела (1994—1995),
 начальника Научного центра (1995—1997),
 заместителя начальника Академии полиции по научной работе и межвузовским связям (1997—1999). С данной должности, в звании подполковника полиции, уволился в запас. До октября 1999 года продолжал работать в Академии в должности ведущего научного сотрудника.

За время работы в Академии участвовал в разработке различных нормативных актов: проекта Административного кодекса Республики Молдова, проекта Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Концепции национальной обороны, концепции подготовки кадров для органов внутренних дел и др.

В 1996 году был экспертом в Совете Европы от Республики Молдова по вопросам борьбы с преступностью.

В 1995 году по его инициативе была создана Независимая криминологическая Ассоциация Молдовы и был избран её Президентом.
С 2004 года — Президент Ассоциации криминологов Республики Молдова.
Является также членом Криминологической ассоциации России и Украины.

В 1995—1998 г.г. исполнял обязанности директора Криминологического колледжа, в 1998—1999 — проректора Криминологического университета, а с ноября 1999 по сентябрь 2004 года — ректора Криминологического Университета.
В промежуток январь-октябрь 2001 года работал ведущим научным сотрудником в Институте философии, социологии и права Академии Наук Республики Молдова; был Секретарем Специализированного Ученого Совета по защите кандидатских диссертаций.

С сентября 2004 года — избран профессором кафедры публичного права Бельцкого Государственного Университета Алеко Руссо (Республика Молдова).
С декабря 2004 года — Директор Общественного Центра сравнительных правовых исследований Молдовы, который создан по его инициативе.

С 2004по 2010 года работает в Измаильском Институте Водного Транспорта (Украина). Занимал должности проректора по научной работе (2004—2006) и Президента ИИВТ (с декабря 2006 по 2008 год).

Бужор В. Г. работал непродолжительное время (август-декабрь 2006 года) в Независимом Международном Университете Молдовы — заведующим кафедрой и директором научно исследовательского института.
С 2010 года и до настоящего времени Бужор Валерий Георгиевич возглавляет Институт Уголовного Права и Прикладной Криминологии (Республика Молдова) в качестве его ректора.

С 1998 года является членом редакционной коллегии журналов Философии социологии и права АН Молдовы ,ЗАКОН И ЖИЗНЬ c 2007 года научно-практического журнала Правовой аспект (Россия) С 2003 по 2008 года был научным редактором журнала «Криминологии, уголовного права и криминалистики», а с 2013 года международного научного-практического журнала «JURNAL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ».

По его инициативе и при его непосредственном участии проводились национальные и международные научные конференции:

 Стратегия борьбы с организованной преступностью (1995);
 Теневая экономика и организованная преступность в Республике Молдова (1999);
 Проблемы пожизненного заключения (2001)
 Наказание в обществе переходного периода (2001)
 Актуальные проблемы уголовного права и криминологии (2002)
 Насилие и насильственная преступность в посткоммунистических странах (2003)
 Экономика, право, власть (2005).
 Современное состояние и перспективы криминологии в Республике Молдова (2008)
 Криминологическая деятельность и антикриминальная практика (2017).
 С 2012, ежегодно проводится республиканская криминологическая декада и республиканский конкурс криминологических эссе

С 2000 года является членом специализированной комиссии по аккредитации учебных заведений Республики Молдова,; с 2004 года — член межвузовского научного семинара по уголовному праву, с 2012 по 2017 год — эксперт Высшей аттестационной комиссии Республики Молдова.

Криминологическая деятельность 
Валерий Георгиевич Бужор является одним из основателей молдавской криминологии. Воспитал плеяду последователей, работающих криминологами не только в стране, но и за рубежом (Канада, Россия, Румыния, Ирак). Под его научным руководством было защищено 7 докторских диссертаций и более 50 магистерских работ. В научном плане его вклад заключается в существенном развитии концепции криминального насилия, пенитенциарной криминологии, организованной и групповой преступности, концепции криминологической безопасности. С 2003 года, в Молдове, по его инициативе стал издаваться Журнал Криминологии уголовного права и криминалистики .Многое сделал Бужор В. Г. в плане социального продвижения криминологии. Его многолетние усилия увенчались включением в перечень специальностей для подготовки в высших учебных заведениях — криминологии.
В качестве президента Криминологической ассоциации, активно выступает в поддержку научных связей с ученными других стран.

Публикации 
Валерий Георгиевич Бужор является автором и соавтором 161 научно — дидактических работ, из которых 50 книг. В числе опубликованных книг монографии, исследовании и дидактические материалы. Большинство работ посвящены криминологии, остальные работы, написаны в области права (уголовное право, теория государства и права, криминалистика).

Список публикаций :

 1.Бужор В. Г., К вопросу об определении общего понятия насилия. // Криминология и организация профилактики преступлений. Сборник научных Трудов Академии МВД РФ. — Москва, 1992, с. 106—110
 2. Бужор В. Г. Насильственная преступность и её значение для характеристики общественных отношений. // Экспресс информация. Академия МВД РФ. Выпуск 1.- Москва,1992, −16 С.
 3. Бужор В. Г. Наступит ли в Молдове царство «крестных отцов» или ещё раз об организованной преступности. // Закон и жизнь, № 4/1992, с. 14-16.
 4. Bujor V. Criminalitatea şi societatea. Legea şi viaţa, nr. 6/1993, p. 7-10.
 5. Bujor V. Cuvînt în apărarea criminologiei. Legea şi viaţa, nr. 3/1994, р. 21-23.
 6. Бужор В. Г. Слово в защиту криминологии. Закон и жизнь, № 3/1994, р. 22-24.
 7. Bujor V. Criminalitatea în sistemul devierilor sociale. Legea şi viaţa, nr. 5/1994, p. 34-36.
 8. Bujor V. Esenţa fenomenului crimă (criminalitatea). Legea şi viaţa, nr. 10/1994, р. 16-18.
 9. Бужор В. Криминологический анализ групповых форм насильственной преступности. (Учебное пособие). — Chişinău, Literatura juridică — 1994, 80 С.
 10. Bujor V. Sistemul şi modalităţile pedepsei penale. Manual de Drept penal. Partea generală. — Chişinău: Editura «Ştiinţa», 1994, p. 240—259, (1,1 c.a.). (Capitol în manual — Drept penal general).
 11. Бужор В. Основы государства и права, Chişinău, 1995. 86 °C. (Material didactic).
 12. Bujor V. Criminologia: starea şi perspectivele ştiinţei în Republica Moldova. Materialele simpozionului internaţional Situaţia criminologică şi securitatea publică în regiunea Bazinului Mării Negre. Reuniunea a doua. Chişinău. 9 noiembrie 1995. Comunicare.
 13. Bujor V. Cu privire la asigurarea ştiinţifică a combaterii criminalităţii. Legea şi viaţa, nr. 1/1995, p. 34-36.
 14. Bujor V. Noţiunea de violenţă în dreptul penal şi în criminologie. Legea şi viaţa, nr. 4/1995, p. 32-35.
 15. Bujor V. Noul Cod penal al R.M.: propuneri, constatări.- Legea şi viaţa, nr. 11, 1995, p. 16-18.
 16. Бужор В. Преступность и война как проявления социального насилия, Materialele conferinţei internaţionale: За безопасность в Балтии. 1995, Riga. P. 31-38, (0,5 c.a.). (Raport).
 17. Valeriu Bujor. Societatea şi criminalitatea. În Legea şi viaţa, nr. 4, din 1996, Chişinău, 1996, (p.p. 16-19) Recenzie la monografia «Criminalitatea în Moldova» autori: A. Timuş şi V. Climenco. Chişinău, 1995.
 18. Bujor V. Violenţa în societatea postcomunistă. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale. Situaţia criminogenă şi securitatea publică în regiunea Bazinului Mării Negre. Reuniunea a treia. Chişinău,1996. (Teze).
 19. Bujor V. Bazele statisticii criminologice. — Materil didactic, Chişinău: Editura Literatura juridică; 1996, 47 p. (Material didactic).
 20. Bujor V. Categoria interesului în criminologie, Materialele Conferinţei Ştiinţifice" a corpului didactic al Academiei Naţionale de Poliţie «Ştefan cel Mare» (25 mai 1995).- Chişinău, 1996. (Teze).
 21. Bujor V., Laşcu M., Bîrgău M. Îndrumări metodice pentru obiectul de studii criminologice. — Chişinău, 1996, 26 P.
 22. Бужор В. Г. Общая теория права и государства. — Кишинэу, Literatura juridică. 1996, 104 °C. . (Material didactic).
 23. Бужор В. Преподавание криминологии в совершенных условиях. Материалы научной конференции — Санкт-Петербург, 1996. p.91-95 (Raport).
 24. Bujor V. Programa cursului criminologiei. — Chişinău, Academia de poliţie Stefan cel Mare,- 1997. 19 P.
 25. Bujor V. Criminalitatea organizată şi securitatea naţională Materialele conferinţei republicane: Strategia combaterii criminalităţii organizate în Republicii Moldova". — Chişinău: Editura ARC, 1997, (Raport).
 26. Bujor V., Bejan O., Casian S., Ilie S. Elemente de criminologie. Material metodico-didactic. Chişinău: Editura Ştiinţa, 1997, p..
 27. Bujor V. Crima organizată în Republica Moldova. Materialele conferinţei internaţionale Organized crime in transition countries, Teze. — Riga, 1997.
 28. Бужор В. Серийные убийства и их предупреждение: юридические и психологические аспекты. Материалы научной конференции, Ростов на Дону, −1997. C. 97-102, (Teze).
 29. Bujor V., Bejan O. Criminalitatea recidiviştilor. — Lecţie. Chişinău: Editura Lyceum, 1998, 35 P.
 30. Bujor V., Guţuleac V. Realizarea tezelor de licenţă şi de magistru. Îndrumări metodice. — Chişinău, 1998, 19 P.
 31. Бужор В. О сущности преступности. — Учебное пособие. Кишинэу: Lyceum, 1998, 108 С.
 32. Бужор В., Гуцуляк В. Групповая преступность: методологические основы изучения и классификации. Монография. — Кишинэу, 1998, 147 С.
 33. Бужор В. Приватизация в условиях криминализации политики. Материалы научной конференции: За честный бизнес; Москва. 1998, Р. 67.71, (0,35). (Raport).
 34. Bujor V. Cu privire la pericolul social al criminalităţii organizate. Materialele conferinţei republicane: Сriminalitatea organizată şi economică tenebroasă în Republica Moldova". — Chişinău: Editura ARC,1999. p. 11-14.
 35. Bujor V., Bejan O. Criminalitatea profesională. — Chişinău: Editura Lyceum. 1999, 38 P.
 36. Bujor V. Cu privire la esenţa violenţei. Probleme actuale privind infracţionalitatea. Anuarul CCŞ al Academiei de Poliţie — Chişinău, 2000, p. 30-38.
 37. Bujor V., Ilie S., Ţurcan V. Analiza statistică succintă a criminalităţii în Republica Moldova în anii 1993—1997, Probleme actuale privind infracţionalitatea, Anuarul CCŞ al Academiei de Poliţie — Chişinău, 2000, p. 145—150.
 38. Bujor V., Bejan O., Ţurcan V., Сapustin G. Criminalitatea în Republica Moldova în anii 1992—1998: oglindire statistico-criminologică Probleme actuale privind infracţionalitatea, Anuarul CCŞ al Academiei de Poliţie. — Chişinău, 2000, p. 190—213.
 39. Bujor V., Bejan O. Profesionalismul criminal şi unele căi de prevenire a lui Probleme actuale privind infracţionalitatea Anuarul CCŞ al Academiei de Poliţie — Chişinău, 2000, p. 66-72.
 40. Bujor V., Bejan O., Cipovenco S., Ilie S., Negură V., Ţurcan V., Ursan I. Ghid bibliographic de criminologie. Ediţii autohtone. — Chişinău, 2000, 148 P.
 41. Bujor V., Miron I. Cu privire la noţiunea de infracţiune săvîrşită prin violenţă. Probleme ale ştiinţei contemporane Materialele conferinţei anuale a profesorilor UCM, 18-19 aprilie 2001. -Chişinău, p. 3-9.
 42. Bujor V., Miron I. Violenţa sexuală: aspecte juridico-penale şi criminologice. — Studiu monografic. Chişinău, 2001, 80 P.
 43. Bujor V., Sîrbu P. Detenţiunea pe viaţă. — Studiu monografic. Chişinău; 2001, 72 P.
 44. Bujor V., Bejan O. Problema interesului în criminologie. Studii criminologice şi juridice privind criminalitatea. Anuarul ştiinţific al CCŞ al Academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia 2- — Chişinău, 2001, p. 55-64.
 45. Bujor V., Ilie S. Geneza conceptului de criminalitate a gulerelor albe în «Studii criminologice şi juridice privind criminalitatea». Anuarul ştiinţific al CCŞ al Academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia 2 — Chişinău, 2001, p. 64-73.
 46. Bujor V., Miron I. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală săvîrşite cu violenţă în «Studii criminologice şi juridice privind criminalitatea». — Anuarul ştiinţific al CCŞ al Academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia 2- Chişinău, 2001, p. 73-81.
 47. Bujor V., Sîrbu P. Unele aspecte privind reglementarea juridică a pedepsei cu închisoarea pe viaţă în «Studii criminologice şi juridice privind criminalitatea». Anuarul ştiinţific al CCŞ al Academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia 2- — Chişinău, 2001, p. 82-87.
 48. Bujor V., Bejan O., Dodon U., Ilie S., Tomozei T., Ţurcan V., Ursan I. Suportul criminologic în activitatea poliţiei realizării şi perspective. — Chişinău, 2001, 152 P.
 49. Вужор В. Происхождение государстве и права. Учебное пособие. — Кишинэу, 2001, 47 °C.
 50. Bujor V, Ilie S., Geneza conceptului de criminalitate a gulerelor albe. Studii criminologice şi juridice privind criminalitatea. Anuarul ştiinţific al CCŞ al Academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia 2-Chișinău, 2001. — p. 64-72.
 51. Валерий Бужор. О некоторых проблемах частного образования в Молдове. Материалы международного семинара. Харьков. 2001. (Teze).
 52. Bujor V., Ilie S, Corelaţia dintre criminalitatea gulerelor albe şi alte şi alte tipuri de criminalitate. Anale ştiinţifice ale academiei de poliţie Ştefan cel Mare, Ediţia II-a şi III -a. Chişinău, 2002, p. 111—118.
 53. Bujor V., Ilie S, Abordarea problemei criminalităţii gulerelor albe în diferite state. Ordine şi Lege. — Chişinău, 2002. Nr- 19. p. 19-20.
 54. Bujor V., Ilie S., Teoria criminalităţii gulerelor albe: argumente pro şi contra. Ordine şi Lege. — Chişinău, 2002. Nr-21-22. p. 17-19.
 55. Bujor V., Ilie S., Clasificarea juridico-penală a infracţiunilor constituind criminalitatea gulerelor albe. Ordine şi Lege. — Chişinău, 2002. Nr-23. p. 28-29.
 56. Bujor V. Referinţe asupra noţiunii scopului, funcţiilor şi sistemului pedepsei. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale.-Rolul pedepsei în societatea de tranziţie — 14-15 februarie 2002. — Chişinău, p. 21-28.
 57. Bujor V., Bejan O. Cu privire la esenţa crimei şi pedepsei. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale.-Rolul pedepsei în societatea de tranziţie" 14-15 februarie 2002. — Chişinău, p. 49-57.
 58. Bujor V. Referinţe la problema pedepsei cu moartea în. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale.- «Rolul pedepsei în societatea de tranziţie» 14-15 februarie 2002. — Chişinău, p. 96-97.
 59. Bujor V., Pop O. Criminalitatea în domeniul fiscal. — Timişoara: Editura MIRTON, 2002, 90 P.
 60. Bujor V., Pop O. Utilizarea circuitelor bancare în activităţi de spălare a banilor. — Timişoara: Editura MIRTON, 2002, 102 P.
 61. Bujor V., Pop O. Criminalitatea economico-financiară domenii de cercetare al criminologiei moderne. — Timişoara: Editura MIRTON, 2002, 53 P.
 62. Bujor V., Pop O. Cauzalitatea în criminologie. — Timişoara: Editura MIRTON, 2002, 42 P.
 63. Gandrabur G., Bujor V. Biodetectorul — mijloc de probă în procesul penal. Note de curs. — Chişinău, 2002, 64. p.
 64. Bujor V., Manole Ţăranu D. Victimologie. Note de curs. — Chişinău: Centru Ed. al UCM, 2002. 46 P.
 65. Bujor V., Ţăranu D. Deviantologie. Note de curs. — Chişinău: Centru Ed. al UCM, 2002, 46 P.
 66. Bujor V. Unele probleme ale criminologiei în Republica Moldova. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Starea actuală şi perspectivele ştiinţei criminologice în Republica Moldova. — Chişinău, 2002, 6 iulie, p.15 — 21.
 67. Bujor V., Ilie S. Clasificarea juridico-penală a infracţiunilor constituind criminalitatea gulerelor albe //Ordine şi lege. Revistă bilunară a MAI, nr.23 — 24, 2002, p.28 — 29.
 68. Bujor V., Laşcu M. Criminologie penitenciară: noţiunea şi obiectul. Materialele conferenţiare ştiinţifico-practice internaţionale: Tratamentul persoanelor condamnate pe viaţă; 17 — 18 mai 2002, p.20 — 25.
 69. Bujor V., Manole D. Detenţiunea pe viaţă: unele aspecte psihosociologice. Materiale conferenţiare ştiinţifico-practice internaţionale: Tratamentul persoanelor condamnate pe viaţă 17-18 mai, 2002, p. 60 — 64.
 70. Bujor V., Sîrbu P. Reforma sistemului penitenciar şi detenţiunea pe viaţă. Materialele conferenţiare ştiinţifico-practice internaţionale Tratamentul persoanelor condamnate pe viaţă 17 — 18 mai, 2002, p. 98 — 104.
 71. Bujor V., Bejan O. Despre cercetarea criminologică a problemei interesului,- Anale Ştiinţifice ale Academiei de Poliţie, Ediţia a II-a şi a III-a. — Chişinău, 2002, p. 9 — 13.
 72. Bujor V., Cu privire la sistemul indicatorilor statistici ai criminalităţii.- Probleme de drept în perioada de tranziţie. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor. (26 aprilie 2002) Chişinău . UCM, p. 3-6.
 73. Bujor V., Ţaranu D. Modalităţi de cunoaştere a personalităţii infractorului. — Probleme de drept în perioada de tranziţie . Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor (26 aprilie 2002) Chişinău, UCM, 2002 p. 13-19.
 74. Bujor V., Ilii S.. Problema criminalităţii gulerelor albe, Probleme de drept în perioada de tranziţie. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor (26 aprilie 2002) Chişinău . UCM, p. 19-25.
 75. Bujor V., Guţuleac V., Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведение массовых мероприятий //Закон и жизнь, 2002, № 4, p. 50 — 57.
 76. Бабаев М., Бужор В. К вопросу об обеспечении криминологической безопасности //Закон и жизнь — 2003, nr. 1, p.8 — 13.
 77. Беляев B., Бужор В., Конституционный статус человека в уголовном праве, Aspecte juridice ale societăţii civile: realităţi şi perspective, Materialele conferinţei teoretico- ştiinţifice internaţionale (26- 27 februarie 2003). Tipografia Centrală, p. 98- 102.
 78. Бужор В., Козюк М.. О правовом равенстве и привилегии депутатской неприкосновенности, Funcţionarea instituţiilor democratice în statul de drept. Materialele conferinţei teoretico- ştiinţifice internaţionale, 2003, p. 923—933.
 79. Bujor V.. Unele probleme ale dreptului penal şi criminologiei în Republica Moldova. Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2003. p. 28-33.
 80. Bujor V.. Psihoze la criminalii în serie. (studiu monografic). Lumină şi Speranţă. Revistă de cultură, opinie şi informare. Anul 8 nr. 1-6 ianuarie-iunie 2003. Editată de Centrul de reeducare Găieşti. pag. 4-21.
 81. Bujor V. Buga L. Drept penal comparat. Note de curs. Chişinău. UCM, 2003, 104 p.
 82. Bujor V., Şleahtiţki V.. Omorul şi vătămarea gravă a integrităţii corporale. Monografie. Chişinău, UCM, 2003.
 83. Bujor V., Ocrain I., Cipovenco S.. Statistica criminologică. Manual.Chișinău. UCM. 2003.
 84. Bujor V., Pîrău I.. Teoria generală a dreptului. Note de curs. Chişinău, UCM. 2003.
 85. Bujor V., Referinţe asupra conceptului de securitate criminologică. Materialele conferinţei republicane, Academia MAI, aprilie 2003, p. 89 — 93.
 86. Bujor V., Pop O. Aplicaţii criminologice privind crima organizată. Ed. MIRTON, Timişoara — 2003, 90 p.
 87. Bujor V., Pop O. Aspecte criminologice privind infracţiunile săvârşite cu violenţă. Ed. MIRTON, Timişoara — 2003, 86 p.
 88. Bujor V., Borodac A., Comentariu Cod Penal al Republicii Moldova. Capit. II. INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII Şl SĂNĂTĂŢII PERSOANEI. Chişinău, 2003.
 89. Bujor V., Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei. Chişinău, UCM, Material didactic, 2003, 22 P.
 90. Bujor V., Bujor T., Общая теория права и государства. Курс лекций, Кишинев — 2003, 189 c.
 91. Bujor V, Pîrău I., Raportul juridic, Material didactic, Chişinău, 2003, 76 p.
 92. Bujor V., Bejan O., Mecanismul comportamentului criminal. Material didactic. Chişinău, 2003, 36 p.
 93. Bujor V., Bejan O, Cu privire la pericolul social al criminalităţii. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică.; 2004, nr. 1-2 p.5-12.
 94. Bujor V., Tofan S, Studiu vizând esenţa şi pericolul social al criminalităţii organizate. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică.; 2004, nr. 1-2, p. 84-96.
 95. Bujor Valeriu, Violenţa criminală şi societatea, în «Violenţa în societatea de tranziţie», Chişinău, 2003, p. 13-21.
 96. Bujor V., Miron I., Violenţa: abordare socio-criminologică a problemei. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică.; 2004, nr.3-4, p. 3-11.
 97. Bujor V, Laşcu M., Criminologie penitenciară. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică.; 2004, nr.3-4, p. 32-37.
 98. Bujor V., Dumitrescu D, Traficul de droguri: reglamentări internaţionale şi naţionale. Studiu monografic. Chişinău, 2004, 99 p.
 99. Bujor V., Bejan O., Interes şi crimă, Monografie, Chişinău, 2004, 145 p.
 100. Бужор Валерий, Некоторые проблемы криминализации общественно опасных деяний. Considerații privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova: Materialele conferinței științifice/ USB Alecu Russo, 19 noiembrie 2004, p.p. 118—120.
 101. Бужор В., Илий С., Понятие должностных преступлений и их классификация. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică.; 2005, nr.1-2, p. 70-80.
 102. Бужор В. Тельпиз К. Социально-психологические основы изучения лидера и лидерства в преступных группах. Материалы международной научно-практической конференции: ДНИ НАУКИ — 2005. Том 29. Юридические науки. Днепропетровск. Наука и образование. c. 6-9.
 103. Бужор В. Г. Криминология и основы предупреждения преступлений. Измаил, 2005. 59 с. (Note de curs).
 104. Гуцуляк В. И., Бужор В. Г. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Молдова. Общая часть. Кишинэу, 2005.
 105. Бужор В. Тельпиз К. Некоторые вопросы обеспечения общественного порядка при проведении массовых мероприятий и большого скопления людей. Сборник научных работ Измаильского Института Водного Транспорта. Измаил, 2006. c. 117—125.
 106. Валерий Бужор, Ион Мирон. Уголовно-правовая характеристика изнасилования. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. 2006, nr. 1, pag. 4-14.
 107. Victimologie criminologică: probleme teoretice, metodologice şi aplicative. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. 2006, nr. 2, pag. 120—125. (Aviz).
 108. Valeriu Bujor. Probleme de drept penal şi criminologie în contextul integrării europene. În materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale «Procesul de codificare în ţările europei de sud-est». USB «Alecu Russo» Bălţi, 2006, p. 35-42.
 109. Бужор В., Гуцулеак В. Преступления против правосудия. //Закон и жизнь. №: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 2006. Комментарий к УК РМ.
 110. Валерий Бужор. Молдавское общество и криминальное насилие. Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. 2006, nr. 3-4, p. 51-63.
 111. Бужор В. Криминальное насилие в Республике Молдова. Международная научно-практическая конференция — ПРЕСТУПНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, КРИМИНОЛОГИЯ: ДИАЛЕКТИКА РАЗВИТИЯ. 27-30 августа 2006. Суздаль. (raport)
 112. Valeriu Bujor. Indici statistici ai criminalităţii (elemente de analiză statistică a criminalităţii). Revista de criminologie, drept penal şi criminalistică. 2007, nr. 1-2, p. 3-10.
 113. Бужор В. Этические аспекты современного юридического образования (тезисы). Материалы международной научной конференции «Преступность и духовная сфера жизни общества» Москва, 2007.
 114. Bujor V., Referinţe vizând esenţa criminalităţii organizate, Legea şi viaţa, anul 2008, nr. 2.
 115. Бужор В. Постсоветское общество и криминальное насилие. Сборник научных работ Право. Выпуск 32, Измаил, 2008, с.29-36.
 116. Бужор В. Некоторые проблемы социального реформирования молдавского общества. VI Международная научно-практическая конференция: Актуальные проблемы теории истории права и государственном этапе. Кострома, КГТУ, декабрь 2009, с. 16-20.
 117. Бужор В. Противодействие организованной преступности: молдавское теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Изменения криминальной ситуации, их причины и влияние на них организованной преступности, 29-30 июня 2009. Тезисы. Кострома, 2009.
 118. Бужор В. Преступление против личности. Комментарий к УК РМ. Bălţi-Izmail, 2009, 196 р.
 119. Бужор В., Борщевски А., Сосна Б. Борьба с коррупцией. Учебно-методическое пособие. Измаил, Изд-во ИИВТ «СЬЫСЛ», 2009. 101 c.
 120. Бужор В., Сосна Б. Причины и последствия коррупции. Образование и коррупция. Международная научно-практическая конференция, 16 сентября 2009 г. Тараклия- Кишинев. Ch. Pontos, 2009. c.58-63.
 121. Bujor. V., Asigurarea dreptului la securitate criminologică, Materialele conferinței științifico-internaționale: Declarația universală a drepturilor Omului — pilon în protecția juridică a drepturilor și libertăților fundamentale în decurs de 60 de ani. Bălți, 11 decembrie 2008, Chișinău, Pontos, 2009, p. 218—222.
 122. Bujor. V., Vdovicenco O. Unele aspecte vizând elaborarea normelor de drept penal. Legea și viața. 2009, nr. 8, p. 21 — 29.
 123. Bujor Valeriu, Miron-Popa Cătălina, Bazele analizei statistice a criminalității, Bălţi, 2010, 131 p. (material didactic).
 124. Бужор В., Гуцуляк В., Уголовный кодекс Республики Молдова. Общая часть. Комментарий, 2-е издание, Кишинэу, 2010, 428 р.
 125. Бужор В., Гуцуляк В., и др. Уголовный кодекс Республики Молдова. Общая и Oсобенная часть. Комментарий, Кишинэу, 2011, 1186 р.
 126. Бужор В., Преступление: уголовно-правовое понятие и основные признаки. «Закон и жизнь», nr. 4, 2010, p. 21-24.
 127. Bujor Valeriu, Crearea unui sistem de instruire criminologică în republica Moldova ca necesitate obiectivă, în «Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective (materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 8 octombrie 2010)», Bălţi, 2010
 128. Bujor Valeriu şi Basîm Abbas, Infracţiunea şi pedeapsa în dreptul penal musulman, Studiu monografic. Chişinău, 2012, 195 p.
 129. Bujor Valeriu, Realizarea cercetărilor criminologice teoretice — un salt calitativ în ştiinţă, recenzie publicată în revista «Legea şi viaţa», nr. 5, 2010, p. 4-8.
 130. Bejan Octavian, Bujor Valeriu şi Botnaru Gheorghe, Analiză criminologică a influenţei proceselor demografice actuale asupra criminalităţii din Republica Moldova, Chişinău, 2012, 100 p.
 131. Bejan Octavian, Bujor Valeriu, Bulat Irina şi Covalschi Stanislav, Profesia de criminolog. Ghid de orientare profesională, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, 2013, 52 p.
 132. Bejan Octavian şi Bujor Valeriu, Caracterizare criminologică a unor tipuri de criminalitate (note de curs), IŞPCA, Chişinău, 2013, 71 p.
 133. Bejan Octavian şi Bujor Valeriu, Experienţă canadiană de activitate criminologică practică în domeniul victimologic, Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, nr. 1 (martie), anul 2013, p. 5-7 .
 134. Bejan Octavian şi Bujor Valeriu, Experienţă canadiană de activitate criminologică practică în domeniul sănătăţii mintale, Jurnalul juridic naţional; teorie şi practică, nr. 2 (iunie), anul 2013, p. 4-6.
 135. Buga Larisa şi Bujor Valeriu, Tehnica legislativă şi rolul ei în activitatea de legiferare, Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, nr. 3, 2013, p. 4-10 .
 136. Bejan Octavian și Bujor Valeriu, Unele prognoze criminologice privind starea criminalității și a activității anticrimă după integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană, Jurnalul juridic național: teorie și practică, anul 2014, nr. 3, p. 13-17.
 137. Bujor Valeriu și Buga Larisa, К вопросу обосновных принципах криминализации, comunicare la conferință științifică internațională.
 138. Bujor Valeriu și Bejan Octavian, Elemente de statistică criminologică (material didactic), IȘPCA, Chișinău, 2014, 104 p..
 139. Bejan Octavian și Bujor Valeriu, Despre îmbunătățirea activității anticrimă prin instruire criminologică în «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов. Материалы международной научно-практической конференции, 7-8 ноября 2014, Кишинев, Республика Молдова», Chișinău, 2014, p. 112—113.
 140. Bujor Valeriu. Некоторые проблемы реформирования современного общества. Материалы международной научной конференции: ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ. 28-29 МАРТА 2014. Кишинэу, 2014. С. 29-31.
 141. Bujor Valeriu, JURNAL JURIDIC NAȚIONAL: Teorie și practică: Victor Guțuleac, eminent om al științei și învățămâbtului din Republica Moldova. — comunicare la conferință națională.;
 142. Bujor Valeriu, JURNAL JURIDIC NAȚIONAL: Teorie și practică: Recenzie la monografia ACTIVITATEA CRIMINOLOGICĂ PRACTICĂ ÎN ORGANELE ANTICRIMĂ DIN CANADA, autor dr. Bejan Octavian.
 143. Bujor Valeriu, Clașevici Andrei, Interesele și contradicțiile de interese în conceptul de securitate al sistemului social. în «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов. Материалы международной научно-практической конференции, 7-8 ноября 2014, Кишинев, Республика Молдова», Chișinău, 2014, p. 112—113.
 144. Bujor Valeriu, Ceaglic Tatiana, Principiile politicii penale în «Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов. Материалы международной научно-практической конференции, 7-8 ноября 2014, Кишинев, Республика Молдова», Chișinău, 2014, p. 112—113 .
 145. Bejan Octavian, Bujor Valeriu, Некоторые сущностные аспекты понимания организованной преступности. Материалы международной научной конференции Актуальные проблемы права и лингвистики. Измаил, 2014.
 146. Bujor Valeriu, Современное общество сквозь призму криминального насилия. Материалы международной научной конференции Актуальные проблемы права и лингвистики. Измаил, 2014.
 147. Бужор В., Бабаев М. Некоторые аспекты концепции уголовно-правовой политики. Материалы международной научно-практической конференции Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству европейского союза. 27-28 марта, 2015. Часть 2, стр., 39-42.
 148. Bujor Valeriu, Buga Larisa. Construcția juridico-penală și metodologia construcției componenței de infracțiune. Conferința științifico-practică internațională DREPTURILE OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, Academia de administrare publică, 10 decembrie 2015.
 149. Bujor Valeriu, Ответственность за создание и руководство преступной организации. Materialele conferinței științifice internaționale. Chișinău, 6-7 noiembrie 2015.
 150. Bejan Octavian și Bujor Valeriu, Ghid de cercetare criminologică pentru studenți, IȘPCA, Chișinău, 2015
 151. Bujor Valeriu și Bejan Octavian, Curs elementar de criminologie, IȘPCA, Chișinău, 2016, 129 p.
 152. Bejan Octavian și Bujor Valeriu, Bazele asigurării securității criminologice private, IȘPCA, Chișinău, 2016, 210 p. .
 153. Bejan O., Bujor V. Unele propuneri de reglementare a activității de prevenire a revictimizării victimelor infracțiunilor. Jurnal Juridic Național: teorie și practică. 2016, nr: 2
 154. Bejan O., Bujor V. Unele aspecte conceptuale și metodologice ale prevenirii criminalității, Jurnal Juridic Național 2016, nr. 3, p. 11-19.
 155. Bejan Octavian, Bujor Valeriu, Bulat Irina şi Covalschi Stanislav, Profesia de criminolog. Ghid de orientare profesională, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Chişinău, ediția a doua, 2016, 44 p.
 156. Bujor Valeriu şi Buga Larisa, Teoria generală a dreptului (note de curs), IŞPCA, Chişinău, 2014, 112 p.
 157. Bujor Valeriu şi Buga Larisa, Teoria generală a dreptului (note de curs, ediția II), IŞPCA, Chişinău, 2016, 114 p.
 158. Bujor Valeriu, Clașevici Andrei, Securitatea economică a întreprinderii: de la un concept economic la unul criminologic, Materialele conferinței științifice internaționale. Chișinău, 24-25 martie 2017.
 159. Bujor Valeriu, Damaschin Elena, Некоторые аспекты становления медиации в Республике Молдова, Сборник научных статей, Волгоград, 2017.
 160. Bujor Valeriu, Clașevici Andrei, Securitatea criminologică a întreprinderii, Revisata Studii Juridice Universitare, nr. 3-4, ULIM, 2016 .
 161. Bujor Valeriu, Prefață la monografia Prezicerea criminologică prin metoda extrapolării. Cnișinău, 2017, autor Bejan Octavian. p. 3-6.

Книги:

 Бужор В. Криминологический анализ групповых форм насильственной преступности. (Учебное пособие). — Chișinău, Literatura juridică,(1994)
 Бужор В. Основы государства и права, Chișinău, (1996)
 Bujor V. Bazele statisticii criminologice. Chișinău: Editura Literatura juridică,(1996)
 Бужор В. Г. Общая теория права и государства. — Кишинэу, Literatura juridică.(1996)
 Bujor V., Bejan O., Casian S. și Ilie S. Elemente de criminologie. Chișinău: Editura Știința, (1997)
 Bujor V.,Bejan O. Criminalitatea recidiviștilor. — Lecție. Chișinău: Editura Lyceum, (1998)
 Бужор В. О сущности преступности. — Учебное пособие. Кишинэу: Lyceum, (1998)
 Bujor V., Bejan O. Criminalitatea profesională. — Chișinău: Editura Lyceum.(1999)
 Bujor V., Bejan O., Cipovenco S., Ilie S., Negură V., Țurcan V., Ursan I. Ghid bibliographic de criminologie. Ediții autohtone. — Chișinău, (2000)
 Bujor V. și Miron I. Violența sexuală: aspecte juridico-penale și criminologice. — Studiu monografic. Chișinău, (2000)
 Bujor V. și Sîrbu P. Detențiunea pe viață. — Studiu monografic. Chișinău, (2001)
 Bujor V., Bejan O., Dodon U., Ilie S., Tomozei T., Țurcan V., Ursan I. Suportul criminologic în activitatea poliției realizării și perspective. — Chișinău, (2001)
 Вужор В. Происхождение государстве и права. Учебное пособие. — Кишинэу, (2001)
 Bujor V și, Pop O. Criminalitatea în domeniul fiscal. — Timișoara: Editura MIRTON,(2002)
 Bujor V. și Pop O. Utilizarea circuitelor bancare în activități de spălare a banilor. — Timișoara: Editura MIRTON,(2002)
 Bujor V. și Pop O. Criminalitatea economico-financiară domenii de cercetare al criminologiei moderne. — Timișoara: Editura MIRTON,(2002)
 Bujor V. Și Pop O. Cauzalitatea în criminologie. — Timișoara: Editura MIRTON,(2002)
 Bujor V. și Șleahtițki V.. Omorul și vătămarea gravă a integrității corporale. Monografie. Chișinău, UCM,(2003)
 Bujor V., Ocrain I. și Cipovenco S.. Statistica criminologică. Manual. Ch. UCM,(2003)
 Bujor V. și Pîrău I.. Teoria generală a dreptului. Note de curs. Chișinău, UCM,(2003)
 Bujor V. și Pop O. Aplicații criminologice privind crima organizată. Ed. MIRTON, Timișoara (2003)
 Bujor V. și Pop O. Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență. Ed. MIRTON, Timișoara (2003)
 Bujor V. și Bujor T., Общая теория права и государства. Курс лекций, Кишинев, (2003)
 Bujor V. și Dumitrescu D., Traficul de droguri: reglementări internaționale și naționale. Studiu monografic. Chișinău, (2004)
 Bejan O. și Bujor V., Interes și crimă, Chișinău,2004
 Бужор В. Г. Криминология и основы предупреждения преступлений. Измаил, (2005)
 ''Бужор В.Г,Гуцуляк В. И. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Молдова. Общая часть. Кишинэу, (2005)

Ссылки 

Криминологи
Почётные доктора вузов России
Выпускники вузов Волгограда
Кандидаты юридических наук
Преподаватели вузов Молдавии
Юристы Молдавии